Reutz ist der Familienname folgender Personen:

 David Reutz (1576–1634), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent, siehe David Reutzius
 Jacob Reutz († 1710), deutscher Baumeister